Ås socken kan avse flera socknar i Sverige:

Ås socken, Halland
Ås socken, Jämtland
Ås socken, Småland
Ås socken, Västergötland
Ås socken, Öland